Virus ima več različnih pomenov:
 virus v biologiji,
 računalniški virus v računalništvu,
 naslov več filmov:
 Virus (1980),
 Virus (1995),
 Virus (1999),
 Virus (2001),
 Virus (2002/I),
 Virus (2002/II),
 Virus (2003).